Voir aussi  et 
Trial peut désigner :

 le trial, discipline sportive à moto, à vélo, en voiture ou en camion
 le vélo trial, vélo adapté à la pratique
 le trial, catégorie de ténor spécialisé dans des emplois comiques dans le domaine lyrique (cf Antoine Trial)

Patronyme
 Antoine Trial (1737-1795), chanteur et comédien français, frère de Jean-Claude Trial
 Armand-Emmanuel Trial dit Trial fils (1772-1803), compositeur d’opéras-comiques et un pianiste français, fils d'Antoine Trial
 Jean-Claude Trial (1732-1771), violoniste et compositeur français, frère d'Antoine Trial

Cinéma 
 Trial, titre original du film de Mark Robson, Le Procès (1955) avec Glenn Ford
 The Trial, titre original du film d'Orson Welles, Le Procès (1962)
 The Trial, un film de David Hugh Jones (1993)
 The Trial, titre original du film de Gary Wheeler, L'Affaire McClain  (2010)

Musique 
 The Trial, chanson des Pink Floyd (1979)
 The Trial, un groupe de musique alternatif expérimental germano-turc
 The Trial, opéra de Philip Glass (2014)

Organisations 
 TRIAL (Track Impunity Always), ONG suisse

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre